Mužská dvouhra Winston-Salem Open 2017 probíhá v závěru srpna 2017. Do singlové soutěže winston-salemského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu je španělský tenista Pablo Carreño Busta, kterého ve druhém kole vyřadil Francouz Julien Benneteau.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Španěl Roberto Bautista Agut, jenž ve finále zdolal bosenského nenasazeného Damira Džumhura po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Winston-Salem Open
ATP World Tour 2017